Антонио Карденас има више значења:

 Антонио Карденас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Антонио Карденас (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику